Екатерина Лабуре, Лябуре, Катарина Лабур (; ) — святая Римско-католической церкви, мистик.

Жизнеописание 
Родилась в многодетной крестьянской семье, была восьмой из десяти детей. При рождении получила имя Зоя (). После смерти матери Мадлен Гонтар (1769-1815) помогала своему отцу Пьеру Лабуре (1787-1844) в хозяйстве. Мечтала пойти за старшей сестрой Мари-Луизой в монастырь, но отец, воспротивившись желанию дочери, отослал её в 1828 году на заработки в Париж.

В начале 1830 года Екатерина написала просительное письмо в монастырь женской монашеской конгрегации «Дочери милосердия». Совет сестёр 14 января 1830 года дал разрешение и Екатерина 21 апреля 1830 года поступила в монастырь.

В 1831 году монастырское начальство послало Екатерину ухаживать за престарелыми людьми в приют, который был основан в 1819 году герцогиней Бурбонской. Вместо ухода за больными ей вначале поручили работу в курятнике и прачечной.

3 мая 1835 года Екатерина приняла вечные монашеские обеты.

В июле 1870 года, из-за войны Франции с Пруссией и оккупации Парижа прусскими войсками и возникшего вследствие этого безвластия Парижской Коммуны, Екатерина была вынуждена оставить своё служение в приюте и покинуть Париж, в который она вернулась в мае 1871 года. Несмотря на возраст 65 лет, она продолжала работать в приюте в должности настоятельницы. В 1874 году её отстранили от работы из-за болезней и старости. Екатерина умерла 31 декабря 1876 года.

Видения 

Во время пребывания в монастыре и работы в приюте Екатерина ощущает многочисленные духовные видения, в которых к ней являются святой Викентий и Дева Мария. В этих видениях она получает задание изготовить чудесный медальон с изображением Богородицы.

В конце мая 1831 года по эскизам Екатерины массовым тиражом изготовляется медальон и сёстры конгрегации «Дочери Милосердия» начинают распространять его в Париже, где в то время свирепствует холера. С тех пор данный медальон широко используется католиками в своей духовной практике.

Канонизация 
В 1933 году объявлена блаженной римским папой Пием XI, а в 1947 году — канонизирована римским папой Пием XII. В Париже в часовне на ул. Бак, 140 находятся нетленные мощи святой Екатерины Лабуре.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII

Примечания

Литература 
 Рене Лорантен, Жизнь Катрин Лябуре, изд. «Про Христо», Минск, 2007, ISBN 978-985-6628-94-1

Ссылки 
 Сайт конгрегации «Дочери Милосердия»
 Биография св. Екатерины (англ.)

Святые Франции
Католические святые
Католические мистики
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XI
Канонизированные Пием XII
Канонизированные в XX веке